Кляйн — прізвище німецького походження, від  — маленький.

Відомі носії

А 
 Абрахам Мозес Кляйн (; 1909—1972) — канадський поет, журналіст, педагог, політичний діяч.
 Анна Кляйн:
 Анна Кляйн (; 1923—1974) — американська дизайнерка, засновниця бренду «Anne Klein»
 Анна Кляйн (; уроджена — Плаубель (); 1900—?) — головна старша наглядачка концтабору Равенсбрюк.

В 
 Вільям Кляйн (; 1926—2022) — французький фотограф і режисер.

Г 
 Ганс Кляйн (; 1891—1944) — німецький льотчик-ас Першої світової війни, генерал-майор люфтваффе (1941).
 Ганс-Дітер Кляйн (;  1940) — австрійський філософ, емеритований професор філософії Віденського університету.
 Ганс-Йоахім Кляйн (;  1942) — німецький плавець, олімпійський медаліст (1964).
 Генріх Кляйн (; 1881—1953) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, генерал-майор запасу вермахту.
 Георг Кляйн (;  1953) — німецький письменник.
 Герберт Кляйн (; 1923—2001) — німецький плавець, олімпійський медаліст (1952).
 Герман Кляйн:
 Герман Кляйн (; 1844–1914) — німецький астроном і метеоролог.
 Герман Кляйн (; 1913—1944) — німецький офіцер, майор резерву вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.

Е 
 Ева Кляйн (;  1925) — угорсько-шведська вчена-імунолог.

І 
 Ів Кляйн (; 1928—1962) — французький художник-новатор, абстракціоніст.
 Інокентій Міку-Кляйн (; 1692—1768) — румунський церковний і культурний діяч, василіянин, греко-католицький єпископ Фаґараша в 1730—1751 роках.

К 
 Кейсі Моттет Кляйн (;  1998) — швейцарський актор.
 Келвін Кляйн (;  1942) — американський дизайнер одягу.
 Кріс Кляйн (;  1979) — американський актор.

Л 
 Ліза Кляйн (;  1996) — німецька велогонщиця, олімпійська чемпіонка (2020).

М 
 Манфред Кляйн (;  1947) — німецький веслувальник, олімпійський чемпіон 1988 року.
 Мелані Кляйн (, 1882–1960) — впливовий британський психоаналітик австрійського походження.
 Міхаел Кляйн (; 1959—1993) — румунський футболіст, що грав на позиції захисника.

Н 
 Наомі Кляйн (;  1970) — канадська журналістка, письменниця і соціолог, один з лідерів альтерглобалізму.

Р 
 Ральф Кляйн (;  1942) — журналіст, політичний діяч, 13-й прем'єр канадської провінції Альберта.

С 
 Самуїл Міку-Кляйн (; 1745—1806) — румунський церковний і культурний діяч, греко-католицький священик, василіянин, богослов, філософ, історик і філолог, представник так званої Трансільванської школи.
 Саша Кляйн (;  1985) — німецький стрибун у воду, олімпійський медаліст (2008).

Ф 
 Фелікс Кляйн (; 1849—1925) — німецький математик.
 Флоріан Кляйн (;  1986) — австрійський футболіст.
 Фрідріх Кляйн (; 1894—1945) — німецький офіцер, оберст вермахту.
 Фріц Кляйн (; 1888—1945) — румунський та німецький лікар, нацистський військовий злочинець.

Ш 
 Шані Кляйн (;  1984) — ізраїльська акторка.

Див. також 
 Клайн
 Клейн

Примітки